De vijftiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 21 mei 2017 van Valdengo naar Bergamo. De etappe was 199 kilometer lang. Onderweg waren er twee gecategoriseerde klimmen, een van de tweede en een van de derde categorie, en twee tussensprints. Op vijf kilometer van de finish lag nog een korte, steile gecategoriseerde klim.

Uitslag

Klassementen 

15
Bergamo
Sport in Lombardije